Минлаг — Минеральный лагерь, (Особый лагерь № 1, Особлаг № 1, позже (с 10.05.1948) Минеральный ИТЛ) с центром в посёлке Инта Коми АССР.

История 
Особый лагерь № 1, Особлаг № 1 или «Минлаг» (адрес «п/я ЖЧ-388»), предназначенный почти исключительно для политзаключённых, организован по Приказу МВД от 28 февраля 1948 года № 00219 в помещениях ликвидируемого Интинского ИТЛ. Условное наименование «Минеральный» присвоено позже, с 10 мая 1948 года. Максимальное число заключённых в Минлаге указано для 1 января 1952 года —  (из них 142 каторжанина и 957 иностранцев — «иноподданных» (по состоянию на 28.10.1951)). О соотношении «особого контингента», осуждённых по политической 58 статье УК, и так называемого «общего контингента» (осуждённых по другим статьям УК) можно судить по данным для 01.02.1953 — на  заключённых приходился 4081 «бытовик». 27.05.1949 в связи с передислокацией Северного управления лагерей железнодорожного строительства ГУЛЖДС и освобождением помещений в посёлке Абезь, все они переданы Минлагу для организации лаготделения для инвалидов и нетрудоспособных на 5000 з/к (cм. Абезьский лагерь). Закрыт 6 марта 1957 года, все лагерные подразделения переданы Печорскому ИТЛ.

Выполняемые работы 
 обслуживание комбината «Инта-уголь»;
 добыча каменного угля на шахтах № 1—4, 6, 7, 10;
 строительство новых шахт № 5, 9, 11—14 и работа на них;
 работа на месторождении Еджид-Кырта (шахты, угольный разрез);
 работа на месторождении Еджид-Кырта Кожим (добыча угля, золота, кварца);
 капитальное и дорожное строительство;
 работа на кирпичном заводе;
 строительство шлакоблочного завода;
 лесозаготовки для нужд комбината.

Численность 

Лимит наполнения менялся от  (28 февраля 1948),  (30 июля 1948),  (27 мая 1949);  (19 ноября 1949) до  (16 января 1950).

На 28 октября 1951 в Минлаге содержались 142 каторжника и 957 так называемых «иноподданных» (другими словами, иностранцев — это была одна из специализаций Минлага). Доля уголовников (так называемых заключённых «общего контингента» в отличие от «особого контингента», то есть осуждённых по 58-й политической статье) на 1 февраля 1953 года в Минлаге составляла 12,8 % (4081 из ).

Начальники 
 Смирнов И. И., полковник, с 27.04.1948 по 30.10.1948.
 Халеев М. И., полковник административной службы, с 30.10.1948 — не ранее 05.01.1952.
 Монахов, генерал-майор, упоминается 01.03.1952.
 Козлов И. Г., подполковник, в октябре—ноябре 1951 упоминается как  начальника, с 12.11.1953 по 31.05.1955 — начальник.

Начальники отделов 
 Быстров А. С. — генерал-лейтенант, начальник оперотдела, с марта по июль 1953.

См. также

Ссылки 
 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР / Составитель М. Б. Смирнов. — : Звенья, 1998.

Лагеря ГУЛАГа
Инта
Особые лагеря